William Haile ist der Name folgender Personen:
* William Haile (Politiker, 1797) (1797–1837), US-amerikanischer Politiker (Mississippi)
 William Haile (Politiker, 1807) (1807–1876), US-amerikanischer Politiker (New Hampshire)
 William H. Haile (1833–1901), US-amerikanischer Politiker (Massachusetts)

Siehe auch:
 William Hale